Hjärtslag kan syfta på:

 Hjärtslag – ett hjärtas slag, se iktus.
 Hjärtslag - hjärta och lungor från nötkreatur, ingrediens i pölsa.
 Hjärtslag – hjärtat upphör att slå, se hjärtstillestånd.
 Hjärtslag (musikalbum) – den svenske bluesmusikern Rolf Wikströms andra studioalbum från 1977.
 Hjärtslag (film) – en svensk kortfilm från 2004.
 Hjärtslag (Sara Zacharias) - 2019.

Se även
 Hjärtsvikt